Yanacocha se puede referir a los siguientes artículos:

 Mina de Yanacocha, la segunda mayor mina de oro del mundo, ubicada en Cajamarca, Perú;
 Minera Yanacocha, empresa que explota la mina Yanacocha; o
 Laguna Yanacocha, laguna de la provincia de Asunción en Áncash, Perú.